Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1990 среди юношей до 16 лет начался 22 сентября 1989 года и закончился 7 апреля 1990 года. 32 сборные были разбиты на 15 групп (13 групп из двух команд и две группы из трёх). Сборные, занявшие первые места в группах, выходили в финальный раунд.

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Группа 3 
{|
|-
|

|

|}

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Группа 9 
{|
|-
|

|

|}

Группа 10 
{|
|-
|

|

|}

Группа 11 
{|
|-
|

|

|}

Группа 12 
{|
|-
|

|

|}

Группа 13 
{|
|-
|

|

|}

Группа 14 
{|
|-
|

|

|}

Группа 15 
{|
|-
|

|

|}

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1989 году
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол